Сан Матео Рио Ондо има више значења:

 Општина Сан Матео Рио Ондо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Рио Ондо (Сан Матео Рио Ондо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику